Байкова — жіноча форма прізвища Байков.

 Відомі носії 
 Байкова Варвара Василівна — українська оперна і концертна співачка.
 Байкова Лідія Тихонівна — російський і український художник по костюмах.

 Див. також 
 Байкова вулиця
 Байкова гора

Російські прізвища
Жіночі форми прізвищ